Plaats in Indonesië
 Nusa Jaya (Manggalewa), een plaats in het bestuurlijke gebied Dompu in de provincie West-Nusa Tenggara
 Nusa Jaya (Belitang III), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra